En ornithologie, l'appellation Calliste à ventre bleu peut désigner deux espèces d'oiseaux des Thraupidae :
 Tangara cyanoventris, dont c'est le nom normalisé (par la CINFO), et aussi appelée Tangara du Brésil ;
 Tangara callophrys, aussi appelée Calliste à sourcils clairs ou Tangara à croupion opale.

Notes et références 

Nom d'oiseau ambigu